Changal bezeichnet

den Sum Changal im Bulgan-Aimag, Mongolei
Dsunduin Changal (1948–1996), mongolischer Komponist